Laurus (biljni rod)
Union Dalmacija